Эли I (; умер в 976 или 977) — граф Ла Марша и Перигора. Старший сын графа де Ла Марша Бозона Старого и его жены Эммы Перигорской.

В 974 году вместе с отцом участвовал в нападении на владения виконта Жеро Лиможского. Около того же времени Бозон Старый умер, и Эли I стал графом Марша.

В июле 975 года был убит граф Перигора Ранульф Бомпар, дядя Эли I со стороны матери, и тот стал его наследником.

В том же или в следующем году Эли I захватил и приказал ослепить хорепископа Бенедикта, который предназначался к избранию епископом Лиможа. Поводом являлось то, что Бенедикт был ставленником его врагов — лиможских виконтов. Вскоре после этого Ги I Лиможский с помощью засады пленил Эли I и его брата Альдеберта и поместил их в замок Монтиньяк.

С согласия герцога аквитанского Ги собирался сделать с графом Перигора то же, что тот сделал со священником — ослепить. Однако Эли I удалось бежать. Он сразу же отправился в Рим вымаливать прощение у папы, но по дороге в Италию умер.

Детей у него не было, и графство Перигор унаследовал брат Адальберт I.

Литература 
 Georges Thomas: Les comtes de la Marche de la maison de Charroux, in: Mémoires de la Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuze 23 (1927), S. 561—700
 Robert-Henri Bautier: Les origines du comté de la Marche, in: Mélanges d’archéologie et d’histoire offerts à M. Henri Hemmer par ses collègues et ses amis (1979), S. 10-19
 Thomas Head: The Development of the Peace of God in Aquitaine (970—1005), in: Speculum Vol. 74 (1999), S. 662—663
 Aimon von Fleury, Miracula s. Benedicti II § 16, hrsg. von Eugène de Certain (1858), S. 118—120
 Ademar von Chabannes, Chronicon III § 25, hrsg. von Jules Chavanon (1897), S. 146—148

Умершие в 970-е годы
Графы де Ла Марш
Графы Перигора
Правители Европы X века